Tonneau (koets), een tonvormige paardenkoets uit het einde van de negentiende eeuw met zitbanken in de lengterichting geplaatst.
 Tonneau (carrosserievorm), een autotype uit het begin van de twintigste eeuw.